Бохумский скоростной трамвай () или «Straßenbahn» (старое название «Подземный трамвай» (Untergrundbahn), отсюда символ — большая буква «U», часто употребляется название «U-Bahn») — система линий скоростного трамвая-метротрама в городе Бохуме (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Несмотря на сокращённое название U-Bahn (подземка), аналогичное метрополитенам Германии, данная система не является ни метро, ни лёгким метро. Кроме города Бохум линии охватывают собой близлежащие города: Херне (подземные линии), и Гельзенкирхен, Виттен, Хаттинген (наземные). Вместе с городской электричкой (S-Bahn) региона система является составной частью транспортной системы «Рейн-Рур». Оператором системы является компания Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG «BOGESTRA».

История 

В 60-х годах XX века начал реализовываться проект связанной сети скоростного рельсового транспорта в городах Рейнско-Рурского региона. Первым в рамках этого проекта 5 октября 1967 года был открыт метротрам города Эссен. В начале 70-х годов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который должен был проходить в Германии в 1974 году, возникла необходимость объединения единой транспортной сетью группы городов, лежащих в долине Рура между Эссеном и Дортмундом. В первую очередь это касалось городов Бохум (400,000 чел.), Херне (175,000 чел.) и Гельзенкирхен (280,000 чел.). Проект включал в себя три маршрута, пересекающихся в районе Железнодорожного вокзала в Бохуме:
 маршрут № 1 должен был пролегать с севера на юг из Реклингхаузена через Херне и Бохум в Виттен
 маршрут № 2 проходил в направлении юго-запад — северо-восток из Хаттингена до Кастроп-Раукселя
 маршрут № 3 проходил в направлении северо-запад — юго-восток (3) из Гельзенкирхена в юго-восточную часть Бохума
На сегодняшний день в полной мере метротрамом можно назвать только линию, проложенную с севера на юг из Херне в направлении Рур — Университет (Бохум — Кверенбург) (маршрут U35), большая часть которого проходит под землёй, остальные линии представляют собой обычные трамвайные пути с шириной колеи — 1000 мм, хотя часть их расположена под землёй.

История ввода подземных участков в эксплуатацию

Список маршрутов

Подвижной состав 
Ниже представлен перечень поездов, когда-либо использовавшихся на линиях Бохумского метротрама.

Интервал движения, время работы и стоимость проезда 

Метротрам работает с 4:30 до 1:00. Интервал движения поездов маршрута U35 составляет 5 минут от станции Hustadt до станции Riemke Markt и 10 минут до станции Schloss Strünkede. После 20:00 и в выходные дни интервал движения увеличивается до 15 минут. Во время каникул в университете интервал движения в будни на всей линии — 10 минут.

Стоимость проездных билетов приведена в таблице ниже (по состоянию на 01. 01. 2018):

Примечания

Ссылки 

 Бохумский метротрам на сайте UrbanRail.Net
 Официальный сайт Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG

Трамвайные системы Германии
VRR
Бохум
Транспорт Северного Рейна-Вестфалии
Рурская область